Die Abkürzung OSSIM steht für:

 Open Source Security Information Management
 Open Source Software Image Map, Software-Projekt, betreut durch die Open Source Geospatial Foundation

OSSIM